Хоффмайстер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1796—1844) — немецкий филолог.
 Хоффмайстер, Франц (1850—1922) — немецкий физиолог.
 Хоффмайстер, Франц Антон (1754—1812) — немецкий композитор и музыкальный издатель. 
 Хоффмайстер, Эдмунд (1893—1951) — германский военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Хоффмайстер, Эдуард фон (1852— 1920) — прусский путешественник и генерал. Примечания